V
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák